Келч (Польща) - село в Польщі, в гміні Нова Суль Новосольського повіту Любуського воєводства.
 Келч (Чехія) - місто в Чехії, в окрузі Всетін, Злінський край.